Pjotr Skoumal (Praag, 7 maart 1938 - aldaar, 28 september 2014) was een Tsjechisch (oorspronkelijk Tsjecho-Slowaaks) componist en zanger.

Biografie 
Skoumal focuste zich vooral op filmmuziek. Hij is ook bekend geworden via bijvoorbeeld Maxipes Fík. In de tijd van communisten maakte hij vooral albums voor volwassenen. Een paar voorbeelden van zijn albums zijn Kdyby prase mělo křídla (Als het varken vleugels had) en How to hunt a gorilla.Skoumal was de zoon van vertaler Aloys Skoumal. Vele van zijn nummers zijn geschreven door Jan Vodňanský. Petr Skoumal overleed op 76-jarige leeftijd in Praag na diverse hartinfarcten. Hij werd gecremeerd op het Strašnice Crematorium in zijn woonplaats.

Trivia 
 Vaak verward met de Slowaakse Petr Skoumal, bekend van de muziek van Buurman en Buurman en zijn cabaretprogramma's.

Tsjechisch componist